AMIGO2 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 12-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 522 амінокислот, а молекулярна маса — 57 934.

Задіяний у такому біологічному процесі, як клітинна адгезія. 
Локалізований у клітинній мембрані, ядрі, мембрані.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 12

Міжклітинні контакти